Jaźwiny ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Jaźwiny (Biała Podlaska), Dorf der Gmina Biała Podlaska in der Woiwodschaft Lublin
 Jaźwiny (Czarna), Dorf der Gmina Czarna in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Jaźwiny (Kraszewice), Dorf der Gmina Kraszewice in der Woiwodschaft Großpolen
 Jaźwiny (Mstów), Dorf der Gmina Mstów in der Woiwodschaft Schlesien
 Jaźwiny (Połczyn-Zdrój), Dorf der Gmina Połczyn-Zdrój in der Woiwodschaft Westpommern
 Jaźwiny (Trzebnica), Dorf der Gmina Trzebnica in der Woiwodschaft Niederschlesien
Dörfer in der Woiwodschaft Masowien:
 Jaźwiny (Borowie), Dorf der Gmina Borowie im Powiat Garwoliński
 Jaźwiny (Pilawa), Dorf der Gmina Pilawa im Powiat Garwoliński
 Jaźwiny (Szczutowo), Dorf der Gmina Szczutowo im Powiat Sierpecki